Грязновская может означать:

 Грязновская — посёлок при станции в городском округе Богданович Свердловской области.
 Грязновская — озеро.
 Грязновская — станция Свердловской железной дороги на Транссибирской магистрали.

См. также 
 Грязновская волость
 Грязновский
 Грязновское